Kaa peut désigner :
 Kaa, un personnage de fiction du roman Le Livre de la jungle (1884) de Rudyard Kipling. 

 Pascal Marignac (1945-2002) un romancier français.

Voir aussi 
 KAA Gent ou KAA La Gantoise (où KAA signifie Koninklijke Atletiek Associatie), un club de football belge
 KAA Gand Ladies, un club de football féminin belge